У́лица Наро́дного Ополче́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Народного Ополчения — улица в Москве.
 «Улица Народного ополчения» — проектное название станции проектируемой Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена.
 Улица Народного Ополчения — улица в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Проспект Народного Ополчения
 «Народное Ополчение» — две станции Московского метрополитена.